Die EFL League One 2019/20 war die 16. Spielzeit der englischen EFL League One als dritthöchste englische Spielklasse nach der Premier League und der EFL Championship. Gleichzeitig ist sie die 28. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die beiden bestplatzierten Vereine steigen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielen im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz.

Sie begann am 3. August 2019 und sollte ursprünglich mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs im Mai 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrach die EFL am 13. März 2020 vorerst den Spielbetrieb aller drei Ligen bis 3. April 2020 und an diesem Tag wurde die Saison letztlich abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine 34 bzw. 35 Ligaspiele absolviert. Am 15. Mai 2020 stimmten die Vereine ab, dass der Tabellenstand mithilfe eines Punktequotienten zu bestimmt wird. Die Play-off-Spiele wurden nicht abgesagt und Anfang Juli 2020 abgehalten.

Bereits am 27. August 2019 wurde der Aufsteiger FC Bury aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen, womit sich die Anzahl der Teilnehmer auf 23 Mannschaften verringerte. Daher steigen nur die Mannschaften auf den drei letzten Plätzen ab.

Teams 
Insgesamt traten 24 Teams in der dritten englischen Liga den Spielbetrieb an, darunter 17 aus der Saison 2018/19. Als Aufsteiger aus der EFL League Two 2018/19 kamen Lincoln City, Milton Keynes Dons, die Tranmere Rovers und der FC Bury dazu. Die drei Absteiger aus der EFL Championship 2018/19 komplettierten das Teilnehmerfeld: Rotherham United, der Bolton Wanderers und Ipswich Town. Nicht mehr vertreten sind Luton Town, FC Barnsley und Charlton Athletic als Aufsteiger in die EFL Championship 2019/20 sowie Plymouth Argyle, der FC Walsall, Scunthorpe United und Bradford City als Absteiger in die EFL League Two 2019/20.

Vor Saisonstart kämpften zwei Vereine vor dem finanziellen Aus. Der Zweitliga-Absteiger Bolton Wanderers meldete am 13. Mai Insolvenz an. Das Weiterbestehen des Vereins wurde am 29. August 2019 durch das Aufbringen der nötigen finanziellen Mittel garantiert, womit der Verein den Spielbetrieb aufrechterhalten konnte. Dem Aufsteiger FC Bury gelang dies nicht. Nach Anmeldung der Insolvenz wurde der finanziell angeschlagene Verein von der EFL am 27. August 2019 aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen. Die ersten fünf Spieltage konnte Bury kein Team aufstellen.

Tabelle 
!!Quotient
||1,97
||1,77
||1,74
||1,71
||1,71
||1,71
||1,69
||1,64
||1,59
||1,46
||1,44
||1,37
||1,29
||1,29
||1,21
||1,20
||1,14
||1,06
||1,06
||1,00
||0,94
||0,54
||0,41
||0,00

Torschützenliste

Play-off-Spiele 

1im Elfmeterschießen

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)
 Sky Bet League One Results auf den Seiten der EFL

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019/20
2019 20